Het Cazoo European Darts Championship 2022 was de vijftiende editie van het European Darts Championship georganiseerd door de PDC. Het toernooi werd gehouden van 27 tot en met 30 oktober in Duitsland. De titelverdediger was Rob Cross.

Prijzengeld
Het totale prijzengeld bleef ten opzichte van de voorgaande editie gelijk en bedroeg £ 500.000.

Gekwalificeerde spelers
Ook dit jaar telde alleen het prijzengeld dat de spelers verdienden op de European Tour mee voor kwalificatie op het European Championship. De top 32 van de European Tour Order Of Merit van dit jaar plaatste zich. Dat gebeurde volgens een gewogen loting: de nummer 1 speelt tegen de nummer 32, de nummer 2 tegen nummer 31, enzovoort.

De volgende spelers wisten zich te kwalificeren:

Wedstrijdschema

Dartswedstrijd in Duitsland
Darts in 2022
European Darts Championship
Darts
Sportevenement in Dortmund